Pākehā, Maori-term voor Nieuw-Zeelanders van Britse/Europese afkomst
 Pakeha (geslacht), geslacht van nachtkaardespinnen